Ел Деспердисио има више значења:

 Ел Деспердисио (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Деспердисио, Ел Салвадор (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику